Rahon ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

Rahon (Doubs) im Département Doubs
Rahon (Jura) im Département Jura

Rahon ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Rahon, geborene Alice Marie Ivonne Philippot (1904–1987), französische Schriftstellerin und surrealistische Künstlerin